Filago kan syfta på:

 Filago (växter) – ett släkte växter

Geografi

Italien 

 Filago, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 

Robotskapade Italienförgreningar